''New Transatlantic Agenda  o Nova Agenda Transatlàntica , acord de col·laboració entre els Estats Units i la Unió Europea signat a Madrid el 1995, vegeu relacions entre els Estats Units i la Unió Europea#Acords
 Nigerian Television Authority  o Autoritat Nigeriana de Televisió, ens públic de televisió de Nigèria
 National Telefilm Associates, antiga companyia de mercat de producció audiovisual dels Estats Units
 National Television Awards, premis de televisió atorgats anualment al Regne Unit
 Northern Taurids  o tàurids boreals , pluja de meteors anual associada al cometa Encke que té el radiant a la constel·lació de Taure
 Número de tarifació addicional, número de telèfon de facturació superior a la d'una trucada entre abonats
 Necrosi tubular aguda, forma d'insuficiència renal aguda deguda a la mort de cèl·lules del túbul renal
 Nitrilotriacetic acid  o àcid nitrilotriacètic , compost orgànic usat com a agent quelant